BAP Aguirre kan verwijzen naar drie verschillende schepen bij de Peruaanse marine die vernoemd zijn naar de Peruaanse commandant Elías Aguirre.
BAP Aguirre (1951) (ex USS Waterman), een voormalige Peruaanse torpedobootjager van de Canonklasse.
BAP Aguirre (1978) (ex Hr. Ms. De Zeven Provinciën), een voormalig Peruaanse lichte kruiser van de De Zeven Provinciënklasse.
BAP Aguirre (2005), een Peruaans fregat van de Lupoklasse.